Le nom de Mulholland s'applique à :
 Greg Mulholland, homme politique britannique
 William Mulholland, ingénieur américain d'origine irlandaise qui travailla en Californie
 Mulholland Drive, célèbre artère de Los Angeles en qui doit son nom à William Mulholland
 Mulholland Highway, autoroute de contournement de Los Angeles
 Mulholland Drive (film), drame satirique franco-américain réalisé en 2000 par David Lynch
 Mulholland Madness, montagnes russes du parc Disney California Adventure de Disneyland Resort à Anaheim
 Paul Mulholland, acteur

Homonymie de patronyme